Erlinsbach ist der Name folgender Schweizer Gemeinden:
 Erlinsbach AG im Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Erlinsbach SO im Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Erleinsbach
 Niedererlinsbach, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Solothurn
 Obererlinsbach, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Solothurn